Тамара Николаевна Ни́жникова (; 9 марта 1925, Самара, РСФСР, СССР — 15 февраля 2018, Минск, Белоруссия) — белорусская и советская оперная певица (колоратурное сопрано), педагог, народная артистка СССР (1964).

Биография 
В 1949 году окончила Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского (класс пения М. В. Владимировой).

С 1949 по 1976 годы — солистка Большого театра оперы и балета Белорусской ССР (Минск).

Своей любимой партией считала Розину из «Севильского цирюльника» Дж. Россини.

Активно концертировала. С 1953 года гастролировала за рубежом (Польша, ГДР, Румыния, Монголия, Венгрия, Чехословакия, Австрия, Финляндия, Швеция, Канада).

С 1964 года преподавала в Белорусской консерватории (ныне Белорусская государственная академия музыки), с 1975 года заведовала кафедрой пения (с 1969 — доцент, с 1980 — профессор).

Член КПСС с 1955 года.

Умерла 15 февраля 2018 года в Минске на 93-м году жизни. Похоронена на Восточном кладбище .

Награды и звания 
Почётные звания:
 Заслуженная артистка Белорусской ССР (1954)
 Народная артистка Белорусской ССР (1955)
 Народная артистка СССР (1964) — за заслуги в области советского оперного искусства

Ордена и медали:
 Орден Трудового Красного Знамени (1955) — за выдающиеся заслуги в развитии белорусского искусства и литературы и в  связи с декадой белорусского искусства и литературы в гор. Москве
 Орден Дружбы народов (1985) — за заслуги в развитии советского музыкального искусства
 Орден Франциска Скорины (2001)
 Орден Отечества III степени (2010)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1984)
 Медаль ЮНЕСКО «Виктор Гюго», диплом генерального директора ЮНЕСКО (2015)
 Медали

Другие награды, поощрения и общественное признание:
 Почётная грамота Верховного Совета Белорусской ССР (1954)
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1966)
 Почётная грамота Верховного Совета Белорусской ССР (1971)
 Почётная грамота Верховного Совета Украинской ССР (1975)
 Почётная грамота Верховного Совета Литовской ССР (1975)
 Почётная грамота Верховного Совета Белорусской ССР (1983)
 Почётная грамота Верховного Совета Республики Беларусь (1994)

Оперные партии 

 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Марфа
 «Садко» Н. А. Римского-Корсакова — Волхова
 «Алеся» Е. К. Тикоцкого — Марфочка
 «Михась Подгорный» Е. К. Тикоцкого — Баба Лопотуха
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Розина
 «Лакме» Л. Делиба — Лакме
 «Молодая гвардия» Ю. С. Мейтуса — Любовь Шевцова
 «Маринка» Г. К. Пукста — Маринка
 «Травиата» Дж. Верди — Виолетта
 «Риголетто» Дж. Верди — Джильда
 «Манон» Ж. Массне — Манон
 «Искатели жемчуга» Ж. Бизе — Лейла
 «Летучая мышь» И. Штрауса — Адель
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки — Антонида
 «Октябрь» В. Мурадели — Лена
 «Седая легенда» Д. Б. Смольского
 «Дорогой жизни» Г. М. Вагнера
 «Дон Карлос» Дж. Верди
 «Бал-маскарад» Дж. Верди
 «Отелло» Дж. Верди
 «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова
 «Колючая роза» Ю. В. Семеняко.

Литература 
 Музыкальная энциклопедия, М., 1973—1982
 Смольскi Б., Любімая спявачка, в сб.: Майстры беларускай сцэны, Мінск, 1960.

Примечания

Ссылки 
 
 Юбилей Тамары Нижниковой
 Газета Студенческого научно-творческого общества «Академия музыки глазами студента»

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Белорусской академии музыки
Заслуженные артисты Белорусской ССР
Народные артисты Белорусской ССР
Сопрано
Музыкальные педагоги XXI века
Академические музыканты Белоруссии
Академические музыканты СССР
Члены КПСС
Персоналии:Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
Женщины Белоруссии